Annalen steht für:

 Annalen, jahrweise organisierte Geschichtswerke

Zeitschriften:

 Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande, halbamtliche Zeitschrift (1787–1795)
 Annalen der Chemie, von Justus Liebig begründete chemische Fachzeitschrift (seit 1832)
 Annalen der österreichischen Literatur, österreichische Literaturzeitschrift (1802–1812)
 Annalen der Physik, physikalische Fachzeitschrift (seit 1799)
 Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, regionalhistorische Fachzeitschrift (seit 1855)
 Glasers Annalen, eisenbahntechnische Fachzeitschrift (seit 1881)
 Mathematische Annalen, mathematische Fachzeitschrift (seit 1868)
 Nassauische Annalen, landesgeschichtliche Fachzeitschrift (seit 1827)

Siehe auch:
 Annales (Begriffsklärung)